Curiumfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Curium und Fluor:

 Curium(III)-fluorid, CmF3
 Curium(IV)-fluorid, CmF4